Cottonwood, dont la traduction directe par « bois de cotonnier » en français est incorrecte, désigne en fait trois espèces de peuplier en anglais :
 Peuplier de Virginie,
 Peuplier noir,
 Fremont Cottonwood (Populus fremontii)

Toponymie 

 Cottonwood, une ville de l'État de l'Alabama ;
 Cottonwood, une ville de l'État de l'Arizona ;
 Cottonwood, census-designated place située en Arizona ;
 Cottonwood, une ville de l'État de Californie ;
 Cottonwood, une ville de l'État du Colorado ;
 Cottonwood, une ville de l'État de l'Idaho ;
 Cottonwood, une ville de l'État du Minnesota,
 Cottonwood, une rivière affluent de la rivière Minnesota,
 Comté de Cottonwood, un comté du Minnesota ;
 Cottonwood, un endroit du Dakota du Sud ;
 Cottonwood, une census-designated place d'Oklahoma ;
 Cottonwood, deux villes de l'État du Texas,
 Cottonwood (comté de Callahan, Texas), une ville du comté de Callahan,
 Cottonwood (comté de Kaufman, Texas),une ville du comté de Kaufman ;
 Cottonwood West, une communauté non incorporée dans le comté de Salt Lake qui depuis est devenue une partie des villes de Holladay et de Murray ;
 Cottonwood Heights,  une ville au sud de Cottonwood West ;
 Cottonwood River, plusieurs rivières.